L'apprendistato di Duddy Kravitz (The Apprenticeship of Duddy Kravitz) – romanzo di Mordecai Richler del 1959
 Soldi ad ogni costo (The Apprenticeship of Duddy Kravitz) – film del 1974 diretto da Ted Kotcheff